Aulaga negra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Calicotome spinosa.
 El nombre común de la planta Genista scorpius.